Ке́ннет (Кен) Люн (; род. 21 января 1970, Нью-Йорк, США) — американский актёр, наиболее известный по роли Майлза Строма в телесериале «Остаться в живых».

Биография 
Кеннет Люн родился и вырос в районе Двух мостов в Нижнем Ист-Сайде в Нью-Йорке. Его семья переехала в Мидвуд, Бруклин, где он и вырос до окончания школы в Олд Бридж, Нью-Джерси. Он учился в Университете Нью-Йорка по стипендии и изучал актёрское мастерство с Кэтрин Расселл и Нэн Смитнер, затем некоторое время с Энн Джексон в «HB Studio».

В 1997 году Бретт Ратнер пригласил его на роль в фильме «Час пик», затем в режиссёрском дебюте Эдварда Нортона «Сохраняя веру». С тех пор он снимался в нескольких телефильмах и кинофильмах, включая четыре фильма с Рэтнером и два со Спайком Ли. В 1988 году он сыграл в страстной пьесе «Джеймс Лесс и Бог» Терренса МакНэлли, «Корпус Кристи», и в 2002 году сыграл Чинга в своём бродвейском дебюте-мюзикле, который был номинирован на премию «Тони».

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 
 Hillis, Aaron. Ken Leung on 'Year of the Fish'", IFC.com, August 27, 2008